Культу́рная револю́ция:
 Культурная революция в СССР
 Культурная революция в Китае
 
 Культурная революция (телепередача)
 Культурная революция (издательство)
 Культурная Революция (группа)
 «Культурная революция» — дом-коммуна в Нижнем Новгороде.

 Верховный совет культурной революции — государственный орган Исламской Республики Иран.